Coren ist der Name 
 der französischen Gemeinde Coren im Département Cantal

Coren ist der Name eines Unternehmens:
 Cooperativas Orensanas (Grupo Coren), spanische Unternehmensgruppe der Fleischindustrie

Coren ist der Familienname folgender Personen: 
 Alan Coren (1938–2007), englischer Autor und Moderator, Vater von Victoria Coren 
 Richard Coren (1954–2021), US-amerikanischer Bridge-Spieler
 Victoria Coren Mitchell (* 1972), englische Autorin und Moderatorin 

Siehe auch:
Corren
Koren
Kohren